Бибиков, Иван:
 
 Бибиков, Иван Степанович (1873—после 1906) — крестьянин Брянского уезда Орловской губернии, член I-й Государственной думы.
 Бибиков, Иван Фомич (ранее 1676—после 1721) — русский государственный деятель, стольник.